Médanos peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Médanos, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Médanos, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 Los Médanos, localité argentine située dans le département de Caucete, province de San Juan ;
 El Médano, localité argentine située dans le département de Jáchal, province de San Juan ;
 Punta Médanos, caractéristique géographique de la province de Buenos Aires ;
 Medanos, région viticole argentine près de Médanos, province de Buenos Aires.

Espagne 
 El Médano, localité espagnole située sur l'île de Tenerife.

Mexique 
 Médanos de Samalayuca, région mexicaine géographique de l'État de Chihuahua.

Uruguay 
 Médanos de Solymar, station balnéaire de Ciudad de la Costa, dans le département de Canelones.

Venezuela 
 Los Médanos de Coro, déserts de la péninsule du Paraguaná dans l'État de Falcón.